Максим Га́лкин:
 Галкин, Максим Александрович (род. 1976) — российский артист эстрады, пародист, актёр и телеведущий.
  (род. 1983) — российский хоккеист.
 Галкин, Максим Евгеньевич (род. 1999) — казахстанский футболист.
 Галкин, Максим Михайлович (1867—?) — русский живописец.